Фильмы о вампирах — первоначально жанр фильмов ужасов, где в качестве основной враждебной людям стороны фигурировали бессмертные существа, которые нуждаются в чужой крови. Однако со временем появились фантастические фильмы, боевики, триллеры, вестерны и даже комедии (обычно чёрные), где действующими лицами являются вампиры. Помимо расширения жанров изменилось и восприятие самих вампиров — если раньше они считались сверхъестественными существами, то в ряде современных фильмов упор делается на то, что вампиры — это бывшие люди, которые подверглись воздействию особого вируса.

История 
Первой кинокартиной, дошедшей до наших дней полностью, в котором непосредственное участие принимает вампир, является фильм 1922 года «Носферату. Симфония ужаса» режиссёра Фридриха Вильгельма Мурнау. Мурнау изменил имена, место действия и, в некоторой степени, сюжет фильма. Однако это не помогло и вдова Брэма Стокера Флоренс Стокер обвинила киностудию Prana Film GmbH в плагиате и выиграла судебный процесс. Согласно решению суда, все существующие копии кинофильма должны были быть уничтожены, но в 1930-х годах появились пиратские копии фильма, которые и позволили воспроизвести и сохранить фильм. В 1927 году вышел первый американский фильм ужасов с участием вампира. Фильм получил название «Лондон после полуночи» (), главную роль в нём исполнил Лон Чейни. Одним из самых значимых фильмов о вампирах явилась экранизация 1931 года «Дракула» с Белой Лугоши в роли Дракулы.

Дракула и его наследие 

Безусловно, самый известный и популярный вампир в кинофильмах — граф Дракула. Общее число фильмов о нём давно уже превышает сотню, что делает его одним из наиболее часто изображаемых персонажей в фильмах ужасов. К Дракуле близок по популярности и его антагонист — профессор Ван Хельсинг.

Попытки снимать фильмы о вампирах были и до Дракулы, но именно появление на экране этого персонажа способствовало популяризации жанра. К 1922 году, вследствие огромной популярности романа Брэма Стокера, образ графа Дракулы был реализован в многих жанрах, в том числе в театральных постановках.

 Смерть Дракулы (1921) — венгерский фильм про Дракулу, до наших дней сохранился лишь частично.
 Носферату: Симфония ужаса (1922; в главной роли Макс Шрек (ремейк 1979 года с Клаусом Кински называется Носферату: Призрак ночи) — нелицензионная немецкая переделка романа Брэма Стокера.
 Дракула (1931) — первый фильм о Дракуле компании Universal Pictures, в главной роли Бела Лугоши.
 Дракула (Испанская версия) (1931) — испаноязычная версия с участием Carlos Villar, в деталях в основном напоминающая фильм с Бела Лугоши.
 Дочь Дракулы (1936) — фильм из вампирской серии Universal Pictures с участием Глории Холден.
 Сын Дракулы (1943) — фильм из вампирской серии Universal Pictures с участием Лона Чейни младшего.
 Дом Франкенштейна (1944) — здесь Дракула в исполнении John Carradine становится частью группы монстров, встречающихся в одно время и в одном месте.
 Дом Дракулы (1945) — последний серьёзный фильм Universal Pictures о Дракуле, которого вновь сыграл Джон Кэррадайн
 Эббот и Костелло встречают Франкенштейна (1948) — один из первых экспериментов с жанром, когда элементы ужасов переплетаются с элементами комедии. В главной роли Бела Лугоши.
 Дракула Стамбула (1953) — турецкий фильм о Дракуле. До наших дней фильм сохранился в очень плохом качестве.
 Кровь Дракулы (1957)
 Дракула (1958; aka Horror of Dracula) — первый фильм из серии Hammer Horror о Дракуле, которого сыграл Кристофер Ли
 Невесты Дракулы (The Brides of Dracula, 1960) — фильм из серии Hammer Horror
 Дракула: Князь Тьмы (Dracula: Prince of Darkness, 1965) — фильм из серии Hammer Horror
 Гибель Дракулы (1966)
 Дракула (1966)
 Малыш Билли против Дракулы (1966)
 Дракула поднимается из могилы (Dracula Has Risen from the Grave, 1968) — фильм из серии Hammer Horror
 Dracula (1968) версия, сделанная для телевидения Denholm Elliot.
 Count Dracula (1969 film) — фильм Jesus Franco
 Попробуй кровь Дракулы (Taste the Blood of Dracula, 1970) — фильм из серии Hammer Horror
 Шрамы Дракулы (Scars of Dracula, 1970) — фильм из серии Hammer Horror
 Княгиня Дракула (1970)
 «Дракула, год 1972» (Dracula AD 1972, 1972) — фильм из серии Hammer Horror
 Blacula (1972) — культовый фильм в котором африканский принц превращается в вампира в результате происков Дракулы.
 Дочь Дракулы (1972)
 Дьявольские обряды Дракулы (The Satanic Rites of Dracula, 1973) — фильм из серии Hammer Horror
 Dracula (1973) фильм снятый Dan Curtis с Джеком Пэлансом в главной роли.
 Blood for Dracula (1974) — так же известный как Дракула Энди Уорхола
 «Дракула — отец и сын» (Dracula Pere Et Fils, 1976)
 Count Dracula (1977) второй фильм производства BBC с Louis Jourdan в главной роли.
 Lust at First Bite (1978)
 Nosferatu: Phantom der Nacht (1979) ремейк Вернона Херцога классического фильма Мурнау.
 Дракула (1979) — фильм в готическо-романтической традиции с участием Frank Langella.
 Любовь с первого укуса (1979) — романтическая комедия с George Hamilton в главной роли.
 Смерть Дракулы (1980).
 Вампир Дракула, император Тьмы (1980) — японский мультфильм.
 Фраккия против Дракулы (1985) — чёрная комедия.
 Вдова Дракулы (1989).
 Dracula: The Series (1990).
 Sundown: The Vampire in Retreat (1991) — комедийный вестерн о призрачном городе, населённом вампирами.
 Дракула Брэма Стокера (1992) — попытка съёмки истории весьма близко к роману Стокера, но с добавлением стилизованной средневековой истории Влада Цепеша с участием Гэри Олдмена в роли Дракулы.
 Восставший Дракула (1993).
 Надя (1994). В роли Дракулы — Питер Фонда.
  (1994) — итальянский порнофильм сплэттер режиссёра Марио Сальери с участием Рона Джереми.
 Monster Force (1994) — анимированный телевизионный сериал, где Дракула предстаёт в качестве Князя Тьмы и главного злодея.
 Дракула: мёртвый и довольный этим (1995) — пародия, снятая Мелом Бруксом с участием Лесли Нильсена в роли Дракулы.
 Дракула-2000 (2000) — современный вариант классического сюжета.
 Князь Дракула (2000).
 Баффи против Дракулы — эпизод сериала Баффи — истребительница вампиров (2000).
 Невеста Дракулы (La fiancée de Dracula) (2002) — французский порнофильм ужасов.
 Dracula (2002) — итальянский фильм, в котором действие перенесено в современность.
 Dracula, Pages From a Virgin's Diary (2002) — немая хореографическая интерпретация Королевского Балета Виннипега.
 Лига Выдающихся Джентльменов (2003) — здесь присутствует Мина Харкер, ставшая вампирессой после контакта с Дракулой. В фильме она член Лиги.
 Дракула II: Вознесение (2003).
 Я мечтаю о Дракуле (2003).
 Ван Хелсинг (2004) — боевик, весьма вольно использующий элементы романа. Ричард Роксбург в роли Дракулы.
 Блэйд: Троица (фильм) (2004) — вампир Дрейк имел много форм в течение столетий, Дракула одна из них.
 Дракула 3000 (2004) — фантастический фильм с элементами сюжета «Дракулы».
 Бэтмен против Дракулы (2005) — мультфильм в котором Бэтмэн встречает Дракулу.
 Lust For Dracula (2005) — лесбийская сюрреалистическая интерпретация.
 Путь вампира (2005) — так как Дракула (Пол Логан) погибает в начале фильма, основная борьба разворачивается между его преемником Себастьяном и доктором Ван Хельсингом.
 Дракула (2006) — третья версия BBC с Марком Уорреном в главной роли.
 Визит семьи Дракулы (2006) — чёрная комедия.
 Монстры на каникулах (2012) — анимационный фильм, повествующий о Дракуле и его дочери Мэвис.
 Демоны Да Винчи (2013—2015) — сериал фокусируется на нерассказанной истории Леонардо да Винчи, который «изобретает» будущее в возрасте 25 лет. В сериале также присутствует тайный культ Сыны Митры, и Влад Цепеш «Дракула».
 Дракула (2014) — фантастический кинофильм, рассказывающий о персонаже Дракулы с исторической точки зрения. В роли Дракулы — Люк Эванс.
 Монстры на каникулах 2 (2015) — анимационный фильм, повествующий о Дракуле, его дочери Мэвис, а также внуке и отце.

 Другие фильмы о вампирах 

 Вампиры в сериалах и телевидении 
 Телесериал Dark Shadows (1966 и 1991)
 Kolchak: The Night Stalker (1974) эпизод 4 «The Vampire»
 Доктор Кто
 «State of Decay» (1980)
 «The Curse of Fenric» (1989)
 Dr. Slump (1981) — эпизод 17 часть 2
 The Little Vampire (1985) канадский телесериал
 The Little Vampire (1993) немецкий телесериал
 Настоящие охотники за привидениями — американский мультсериал
 «Transylvanian Homesick Blues» (1987)
 Dragon Ball (1986) — эпизоды 69 и 70
 Dracula: The Series (1990)
 Little Dracula (1991)
 Баффи — истребительница вампиров (1997—2003)
 Ангел — спин-офф телесериала Баффи — истребительница вампиров.
 Бессмертный Найт (1992)
 Горец «Вампир / Der Vampir» — 16-й эпизод второго сезона (1994) — серия про лже-вампира, маньяк убивал своих жертв под видом вампира
 Клан. Объятые ужасом (1996) — телевизионный сериал
 Baywatch Nights
 «Night Whispers» (1997)
 The Hunger (serial) (1997—2000)
 Ultraviolet (1998)
 Modern Vampires (1998) — телевизионный фильм, где одну из вампиресс играет Наталья Андрейченко
 Секретные материалы «Троица» — седьмой эпизод из второго сезона (1994)
 «Плохая кровь» — двенадцатый эпизод из пятого сезона (1998)
 Urban Gothic (2000)
 «Vampirology»
 Зачарованные
 «Укуси меня» — 18-й эпизод четвёртого сезона (2001)
 Порт Чарльз — дневной сериал на ABC 2001—2003.
 Vampire High TV series (2001)
 Тайны Смолвилля
 «Жажда» (2005) — пятый эпизод пятого сезона.
 Сверхъестественное
 «Кровь мертвеца» (2005)
 «Жажда крови» (2006)
 Блэйд: Сериал (2006)
 Мастера ужасов
 «Слово на букву „В“ / The V Word» (2006)
 Young Dracula (2006—2008) — CBBC Television Series
 Убежище. (2007—2010)
 «Five» — седьмая серия первый сезон.
 «Sleepers» — десятая серия второго сезона.
В сериале не раз упоминается сыворотка из крови чистокровного вампира.
 Кровные узы (2007) — сериал по книгам Тани Хафф
 Лунный свет (2007)
 Логово (2007-)
 Быть человеком / Being human (2008)
 Настоящая кровь / True Blood (2008)
 Дневники вампира / The Vampire Diaries (2009—2017)
 SPLIT. Тайна крови / Split (2009)
 Сумерки в Вальмонте / Valemont (2009)
 Врата / The Gates (2010)
 Моя няня вампир/My nanny is a vampire (2011)
 Мистер вампир (27 серия 7 сезона криминального телесериала Возвращение Мухтара.) Премьера серии 27 мая 2011 года.
 Сериал «Пятая стража»
 Хемлок Гроув / Hemlock Grove (2013—2015)

 Вампиры в аниме и мультфильмах 
 Последний Серафим (2016)
 Blood: The Last Vampire (2000)
 D: Охотник на вампиров (1985)
 D: Жажда крови (2000)
 Dance in the Vampire Bund (2010)
 Hellsing (2002) — по одноимённой манге, где Алукард (анаграмма от Дракула) состоит в ордене, управляемом потомком Ван Хельсинга Интегрой.
 Hellsing Ultimate (2006) — ремейк с продолжением.
 Shingetsutan Tsukihime (2003)
 Rosario + Vampire (2008)
 Rosario + Vampire Capu2 (2008) — второй сезон
 Кровь Триединства (2005)
 Кровь+ (2005—2006) — аниме сериал по мотивам полнометражного аниме фильма «Blood: The Last Vampire»
 Братство чёрной крови (2006)
 Vampire Knight (2008)
 Twilight (Сумерки)(2008)
 Vampire Knight Guilty (2008) — второй сезон
 Nightwalker: Midnight Detective
 Карин (2005) — по манге «Маленький вампир» (Chibi vampire)
 Шики/Мёртвый демон (2010)
 Школа вампиров (2006)
 Время приключений с Финном и Джейком (2010)
 JoJo’s Bizarre Adventure (2012-…)
 Vanitas no carte/Мемуары Ванитаса (2015-…)
 Legend Of DUO
 Master of Mosqiton
 Hotel Transylvania
 Monster High

 См. также 
Вампирша-лесбиянка

 Примечания 

 Литература 

  Our Vampires, Ourselves. — Chicago: University of Chicago Press, 1995. — 240 p.
 Abbott S. Celluloid Vampires: Life after Death in the Modern World. — Austin: University of Texas Press, 2007. — 278 p.
  Vampyres: Lord Byron to Count Dracula. — London: Faber & Faber, 1992. — 429 p. 
  The Naked and the Undead: Evil and the Appeal of Horror. — Boulder: Westview Press, 2000. — 320 p. 
 Gelder K. Reading the Vampire. — London; New York: Routledge, 1994. — 161 p.
 Gelder K. New Vampire Cinema. — London: British Film Institute, 2012. — 155 p. 
 Holte J. C. Dracula in the Dark: The Dracula Film Adaptations. — Westport: Greenwood Press, 1997. — 161 p.
 Hudson D. M. Vampires, Race, and Transnational Hollywoods. — Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017. — 282 p.
 Leatherdale C. Dracula: The Novel and the Legend. — Desert Island Books, 1993. — 256 p.
 Melton J. G. Videohound’s Vampire on Video. — Detroit: , 1997. — 335 p.
  Draculas, Vampires, and Other Undead Forms: Essays on Gender, Race, and Culture. /  and  eds. — Lanham: Scarecrow Press, 2009. — 338 p.
 ,  The Vampire Film: From Nosferatu to Twilight. — Limelight Editions, 2010. — 488 p.
  The Vampire Film: Undead Cinema'' — Wallflower Press, 2012. — 144 p. ISBN 0-231-16201-4, ISBN 978-0-231-16201-2

Ссылки 
 Бережной С. В. Те, которые всегда возвращаются (Краткий очерк истории киновампиризма) // журнале "Звёздная дорога". — 2002. — №№9-11.
 Краткий путеводитель по вампирскому кино
 Трансформация образа вампира в массовой культуре: от Носферату до Эдварда Каллена
 Фильмы о вампирах
 Вампиры в кино